Miejscowości w USA:
 Starkville – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Las Animas
 Starkville – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Oktibbeha